Tellaro bezeichnet:

 Tellaro (Lerici), Ortsteil von Lerici in der ligurischen Provinz La Spezia.
 Tellaro (Fluss), einen italienischen Fluss auf der Insel Sizilien.
 Villa Romana del Tellaro, eine römische Villa auf der Insel Sizilien.